Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 10. Februar im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo ausgetragen. Der Abfahrtslauf wurde auf der Piste „Rock“ ausgetragen. Der Slalom fand auf der Piste „Ice River“ statt.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an den Slalom im Zielbereich des Kurses statt. Die Medaillen überreichte der Österreicher Karl Stoss als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Johan Eliasch aus Großbritannien, dem Präsidenten der FIS. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinner. Im Anschluss wurde die Österreichische Bundeshymne zu Ehren der Sieger gespielt.

Strecken

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 13 MB)

Einzelnachweise 

Alpine Kombination Manner